El término Lucas hace referencia, en esta enciclopedia a:

Nombres 
 Lucas, nombre propio.

Lugares 
 Lucas (Iowa)
 Lucas (Kansas)
 Lucas (Ohio)
 Lucas (Texas)
 Lucas (Wisconsin)
 Condado de Lucas (Iowa)
 Condado de Lucas (Ohio)

Ciencia 
 Édouard Lucas, matemático francés.
 Hippolyte Lucas, cuya abreviatura es Lucas en la taxonomía.
 Sucesión de Lucas, en matemática.

Cine 
 George Lucas, director de cine.
Lucasfilm, productora de películas.
 LucasArts, productora de videojuegos.
 Lucas Grabeel, actor.
 Lucas (película), de 1986.

Deporte 
 Lucas de Deus Santos, futbolista brasileño.
 Lucas Leiva, futbolista brasileño.
 Lucas Moura, futbolista brasileño.
 Lucas Villafáñez, futbolista argentino.
 Lucas Hernández, futbolista francés.
 Lucas Vázquez, futbolista español.
 Lucas Passerini, futbolista argentino.
 Lucas Alario, futbolista argentino.
 Lucas Pratto, futbolista argentino.
 Lucas Paquetá, futbolista brasileño.
 Lucas Ocampos, futbolista argentino.
 Lucas Barrios, exfutbolista paraguayo.
 Lucas Biglia, futbolista argentino.
 Lucas Pérez, futbolista español.
 Lucas Viatri, futbolista argentino.
 Lucas Pusineri, exfutbolista argentino.
 Lucas Melano, futbolista argentino.
 Lucas Nahuel Castro, futbolista argentino.
 Lucas Torreira, futbolista hispano-uruguayo.
 Lucas Boyé, futbolista argentino.
 Lucas Pouille, tenista francés.
 Lucas Silva Borges, futbolista brasileño.

Música 
 Lucas (rapero), integrante de NCT.
Lucas, canción de Rafaella Carrá

Personajes de ficción 
 Lucas (EarthBound), de Nintendo;
 Pato Lucas, de Looney Tunes;

Pintura 
 Lucas Valdés, pintor barroco sevillano.
Eugenio Lucas Velázquez, pintor español.

Religión 
San Lucas Evangelista (festividad: 18 de octubre).
 Evangelio de Lucas o Lc;
 San Lucas Casali de Nicosia (festividad: 2 de marzo).
 San Lucas el Joven (festividad: 7 de febrero).
 Beato Lucas Belludi (festividad: 17 de febrero).
 Beato Lucas de San José (festividad: 6 de noviembre).

Otros 
 Lucas de Gálvez, gobernador de Yucatán a finales del .
Lucas Fernández Peña, ingeniero y explorador venezolano.
 Premios Lucas.
forma coloquial de nombrar en plural al sol peruano.

Enlaces externos